Halfmann bezeichnet:
 einen Pächter mit besonderem Pachtvertrag, auch Halbmann genannt, siehe Halfe

Halfmann ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Halfmann (* 1971), deutscher Eishockeyspieler
 Bärbel Halfmann, deutsche Fußballspielerin
 Helmut Halfmann (* 1950), deutscher Althistoriker
 Jost Halfmann (1947–2022), deutscher Soziologe
 Laurens Halfmann (* 1999), deutscher Hockeyspieler
 Marion Halfmann (* 1968), Professorin für Marketing/Betriebswirtschaftslehre, Rednerin und Unternehmensberaterin
 Quentin Halfmann (* 2002), deutscher Hockeyspieler
 Wilhelm Halfmann (1896–1964), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe